Арахад — имя двух вождей дунэдайн из легендариума Дж. Р. Р. Толкина:
 Арахад I — седьмой вождь дунэдайн, годы жизни 2365–2523.
 Арахад II — десятый вождь дунэдайн, годы жизни 2563–2719.